Der Dreiband-Weltcup 2007/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 22. bis zum 28. Januar 2006 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Sluiskil statt. Es war das 22. Dreiband-Weltcup Turnier in den Niederlanden.

Geschichte 
In den ersten Runden des Weltcup-Turniers in Sluiskil gab es durchweg Favoritensiege. Erst im Viertelfinale musste der Weltranglistenerste Frédéric Caudron gegen seinen Landsmann Roland Forthomme die Segel streichen. Der Weltranglistenzweite Daniel Sánchez verlor wie schon in Istanbul gegen Martin Horn. Das Finale bestritten die Nummer drei und vier der Welt. Hier zeigte Torbjörn Blomdahl bei seinem Sieg gegen Dick Jaspers das er wieder auf dem Weg nach oben ist. Es war sein zweiter Weltcup-Sieg in Folge.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Sluiskil wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Rubén Legazpi als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Roland Forthomme
  Semih Saygıner
  Peter de Backer
  Marco Zanetti
  Nikos Polychronopoulos
  Jean Paul de Bruijn
  Martin Horn

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Tonny Carlsen
1 × CEB:  Rubén Legazpi
2 × ACBC:  Kim Kyung-roul,  Ryūji Umeda
2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Alexander Salazar
2 × organisierender Verband:  Barry van Beers,  Jean van Erp

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 1
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Terneuzen